Bezerros kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bezerros (ort), Pernambuco, 
 Bezerros (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar